Pommer peut désigner :

Patronyme 
David Pommer (né en 1993), coureur autrichien du combiné nordique.
Erich Pommer (1889-1966), producteur de cinéma allemand et américain.
Franjo Pommer (1818-1879), photographe croate d'origine danoise.
Reinhold Pommer (1935-2014), coureur cycliste allemand.

Musique 
 pommer, famille d'instruments à vent au son grave faisant partie des chalemies.